Resum de l'activitat de la temporada 1968-1969 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Màxims golejadors

Porter menys golejat

Promoció de descens

Anada

Tornada

Desempat

Resultats finals 
 Campió: Sevilla CF.
 Ascens a Primera divisió: Sevilla CF, RC Celta de Vigo, RCD Mallorca.
 Descens a Segona divisió: CD Málaga, RCD Espanyol, Córdoba CF.
 Ascens a Segona divisió: CE Castelló, CD Ourense, Atlético Osasuna, UD Salamanca, Bilbao Atlético, CD Sant Andreu.
 Descens a Tercera divisió: Deportivo Alavés, CE Alcoià, Cádiz CF, CD Mestalla, Jerez Industrial CF, SD Indautxu.

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions esportives del 1968
Competicions esportives del 1969